Roppersberg ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Roppersberg (Gemeinde Wolfsgraben), Ortsteil von Wolfsgraben, Bezirk St. Pölten, Niederösterreich
 Roppersberg (Wienerwald) 510 m, Berg bei Wolfsgraben, Niederösterreich